Gremaud ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Gremaud (1925–1992), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Jean Gremaud (1823–1897), Schweizer Priester und Historiker
 Mathilde Gremaud (* 2000), Schweizer Freestyle-Skierin
 Olivier Gremaud (* 1979), Schweizer Ruderer